«All for You» — песня, записанная американской певицей Джанет Джексон для её седьмого одноимённого студийного альбома. Спродюсированная давними музыкальными партнёрами исполнительницы Джимми Джемом и Терри Льюисом, композиция была выпущена, как второй сингл из альбома 6 марта 2001 года и сразу установила рекорд, когда, в тот же день, была добавлена в плейлисты всех радиостанций США, вещающих в четырёх самых популярных форматах.

Композиция была основана на семпле из популярной в Великобритании песни «The Glow of Love» (1980) группы Change.

«All for You» возглавляла Billboard Hot 100 семь недель подряд и стала вторым по успешности синглом в карьере Джексон, после «That’s the Way Love Goes». Песня имела схожий успех по всему миру, попав в топ-5 чартов Великобритании, Австралии, Франции, Канады, Новой Зеландии и Италии.

Композиция получила награду BMI: Urban Awards 2002 года в категории «Песня года». На 44-й церемонии «Грэмми», «All for You» получила награду в категории «Лучшая танцевальная запись».

Реакция критики 

Критик журнала Billboard Чак Тейлор дал композиции позитивную оценку и писал, что можно было только догадываться, что происходило в студии между Джимми Джемом, Терри Льюисом и Джексон, но песня «фактически излучала солнечный свет», а исполнение певицы в очередной раз оказалось раскованным и вдохновенным. Отметив, что «All for You» установила рекорд, попав в эфир на все типы радиостанций США (вопреки тренду на современный ритм-н-блюз), автор посчитал, что она определённо станет летним национальным гимном и легко возглавит чарты. Тимоти Марк из New Musical Express дал песне смешанную оценку. Автор посчитал, что «All for You» написана о сексе и писал, что «этот сингл — призыв ко всем мужчинам. „Вперёд, мужчины!, — говорит [Джексон], — Пригласите меня на свидание — и будет секс!“». Критик иронично заметил, что исполнительница научилась делать захватывающие поп-песни, но она ничего не знает о мужчинах, завершив рецензию словами, что если бы она предложила предполагаемому партнёру чашку с чипсами, то её ночи не были бы такими одинокими.

Девид Брауни из Entertainment Weekly поставил песне среднюю оценку, отметив, что «All for You» оказалась отличной танцевальной записью, с претензией на возврат в строй олд-скульного диско. Однако, критик посчитал, что хотя песня и была хорошо «упакована», она оказалась неглубокой эмоционально.

Список композиций 

Australian CD single (7243 8 97487 2 7)
 «All for You» (Radio Edit) — 4:24
 «All for You» (DJ Quik Remix) — 4:06
 «All for You» (Thunderpuss Club Mix) — 10:28
 «All for You» (Rock Mix) — 7:20
 «All for You» (Top Heavy Mix) — 4:06

European promo CD single (VSCDJ1801)
 «All for You» (Radio Edit) — 4:23

UK CD maxi single (7243 8 97487 0 3)
 «All for You» (Radio Edit) — 4:24
 «All for You» (Top Heavy Mix) — 4:06
 «All for You» (Thunderpuss Club Mix) — 10:28
 «All for You» (Video)

U.S. promo CD single (DPRO-16172)
 «All for You» (Radio Edit) — 4:23
 «I Get Lonely» — 5:17

U.S. CD single (V25D97522)
 «All for You» (Radio Edit) — 4:23
 «All for You» (Video Mix) — 4:33

French CD single (7243897488-2)
 «All for You» (Radio Edit) — 4:23
 «All for You» (Top Heavy Remix) — 4:06

Japanese promo CD single (JJ-0001)
 «All for You» (Radio Edit) — 4:23

Taiwanese CD single (724389748727)
 «All for You» (Radio Edit) — 4:23
 «All for You» (DJ Quik Remix) — 4:29
 «All for You» (Thunderpuss Club Mix) — 10:28
 «All for You» (Rock Mix) — 7:20
 «All for You» (Top Heavy Remix) — 4:06

UK double 12" promo single (VSTDJX 1801)
 A. «All for You» (Thunderpuss Club Mix) — 10:28
 B. «All for You» (Thunderdub) — 10:31
 C. «All for You» (Original Version) — 6:31
 D. «All for You» (Thunderpuss Drumapella) — 6:48

UK 12" single (VST1801) / European 12" single (7243 8 97487 6 5)
 A. «All for You» (Thunderpuss Club Mix) — 10:28
 B1. «All for You» (Top Heavy Remix) — 4:06
 B2. «All for You» (Radio Edit) — 4:24

European 12" promo single (VSTDJY 1801)
 Side A:
 A1. «All for You» (Top Heavy Remix) — 4:06
 A2. «All for You» (Top Heavy Remix Instrumental) — 4:05
 B1. «All for You» (Rock Mix) — 7:20
 B2. «All for You» — 6:31

U.S. 12" single (7243 8 97522 1 2)
 «All for You» (Thunderpuss Club Mix) — 10:28
 «All for You» (Album Version) — 6:31
 «All for You» (DJ Quik Remix) — 4:29
 «All for You» (Top Heavy Mix) — 4:06
 «All for You» (Rock Mix) — 7:20

U.S. 12" promo remix single (SPRO-16157) / U.S. 12" remix single (7087 6 16157 1 5)
 Side A:
 «All for You» (DJ Quik Remix) — 4:29
 «All for You» (Radio Mix) — 7:20
 «All for You» (Top Heavy Remix) — 4:06
 Side B:
 «All for You» (DJ Quik Remix Instrumental) — 4:29
 «All for You» (Instrumental Rock Mix) — 7:21
 «All for You» (Top Heavy Remix Instrumental) — 4:05

U.S. double 12" promo single (SPRO-16155)
 A1. «All for You» (Thunderpuss Club Mix) — 10:28
 A2. «All for You» (Radio Mix) — 4:23
 B1. «All for You» (Change It Up Mix) — 10:35
 B2. «All for You» (Change It Up Radio Mix) — 3:47
 C1. «All for You» (Album Version) — 6:31
 C2. «All for You» (ThunderDUB) — 10:31
 D1. «All for You» (Instrumental) — 6:31
 D2. «All for You» (Change It Up Dub) — 7:19

U.S. 12" promo single (SPRO-16153)
 A. «All for You» (Album Version) — 6:31
 B. «All for You» (Instrumental) — 6:31

Чарты и сертификации

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания 

Песни Джанет Джексон
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Данс-поп-песни
Песни, написанные Джанет Джексон
Синглы 2001 года
Песни 2000 года
Премия «Грэмми» за лучшую танцевальную запись
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом